Obodas ist der Name von zwei Königen der Nabatäer:
 Obodas I., König der Nabatäer (95–88 v. Chr.)
 Obodas II., König der Nabatäer (30–9 v. Chr.)